Рут (, ) — женское имя еврейского происхождения, вариант русской транскрипции библейского имени Руфь.

Фамилия 
Рут — еврейская (, ) или английская () фамилия. Известные носители:
 Рут, Аманда (род. 1963) — английская актриса кино, театра и озвучания.
 Рут, Амос (1839—1923) — американский предприниматель и технолог пчеловодства.
 Рут, Алекси (род. 1965) — американская шахматистка.
  (род. 1958) — американский художник-график, автор комиксов.
 Рут, Бейб (1895—1948) — американский бейсболист.
 Рут, Грегори (1939) — американский борец вольного стиля.
 Рут, Джеймс (род. 1971) — американский гитарист.
 Рут, Изабел (род. 1940) — португальская танцовщица и актриса.
 Рут, Мария (род. 1979) — шведская хоккеистка.
 Рут, Мария Эдуардовна (род. 1947) — российский лингвист.
  (1969) — английская актриса, комик и тренер по вокалу.
 Рут, Стивен (род. 1951) — американский комедийный актёр.
 Рут, Элиу (1845—1937) — американский политик и государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1912).
 Рут, Эмиль (1809—1869) — немецкий историк.

См. также 
 
 Руть — река в России, приток Протвы.
 
 Root — тип пользователей в UNIX-подобных системах

Женские имена еврейского происхождения